Алишаускас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Алишаускас, Егор Игоревич (род. 1997) — казахстанский футболист.
 Алишаускас, Нериюс (род. 1991) — профессиональный литовский хоккеист.
 Алишаускас, Сигитас Ионович (1943—2016) — литовский и советский математик. Доктор физико-математических наук.